Fombelle

Patronyme
De leur nom complet Jevardat de Fombelle :

Classement par ordre alphabétique du prénom
 Bernard de Fombelle (1924-1987), cavalier militaire français de saut d'obstacles ;
 Léonard Jevardat de Fombelle (~1750-1834), avocat et homme politique français ;
 Timothée de Fombelle (1973- ), écrivain et dramaturge français.

Notes et références 

Homonymie de patronyme